Михаи́л Воро́нин:
 Воронин, Михаил Иванович (1906—1996) — инженер путей сообщений.
 Воронин, Михаил Иванович (1926 — после 1987) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, генеральный директор Алтайского моторостроительного производственного объединения имени XXV съезда КПСС; депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва, делегат XXVI съезда КПСС.
 Воронин, Михаил Ильич (1924—1945) — Герой Советского Союза.
 Воронин, Михаил Львович (1938—2012) — советский и украинский модельер, дизайнер мужской одежды.
 Боронин, Михаил Петрович (непр. Воронин; 1914—1944) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Воронин, Михаил Степанович (1838—1903) — русский ботаник, альголог и миколог.
 Воронин, Михаил Феоктистович (1877—1917) — полковник, участник Сибирского ледяного похода.
 Воронин, Михаил Яковлевич (1945—2004) — советский гимнаст, двукратный олимпийский чемпион.